Ел Карнеро има више значења:

 Ел Карнеро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Карнеро (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Карнеро (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Карнеро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Карнеро (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Карнеро (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Карнеро (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Карнеро (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Карнеро (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику